Дарья Богарнэ:
 Именным Высочайшим указом, от 9 января 1869 года, супруге Его Императорского Высочества Князя Евгения Максимилиановича Рома́новского, герцога Лейхтенбергского — Дарье Константиновне (рождённой Опочининой), и нисходящего от сего брака потомству предоставлены титул и фамилия графов Богарне, по родовому, в мужском поколении, происхождению Его Императорского Высочества.
 Богарнэ, Дарья Евгеньевна (1870—1937) — графиня, дочь князя Евгения Максимилиановича Романовского, герцога Лейхтенбергского и его первой морганатической супруги Дарьи Константиновны Опочининой (1844—1870).